Samsung Xcover E2370 - telefon komórkowy firmy Samsung. Xcover E2370 potrafi maksymalnie czuwać do 1 600 godzin, oraz pozwala rozmawiać do 22 godzin (maksymalnie). Model ten jest wodo- i pyłoodporny. Grubość słuchawki wynosi 19 mm .

Pierwsze informacje o tym telefonie pojawiły się na targach MWC 2010, jednakże przedsiębiorstwo Samsung zaprezentowało swój produkt 30 czerwca 2010 roku .

Funkcje 
 Radio,
 odtwarzacz mp3,
 aparat VGA,
 latarka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Telefon w bazie mGSM.pl
Zdjęcie telefonu

E2370 Xcover
Telefony komórkowe z 2010 roku